Der Wahlkreis 74 Melle ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er umfasst vom Landkreis Osnabrück die Städte Dissen am Teutoburger Wald und Melle sowie die Gemeinden Bad Essen, Bissendorf und Hilter am Teutoburger Wald.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Melle sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Thomas Uhlen (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 74.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 gab es im Wahlkreis 074 Melle keine Einzelbewerbungen, aber 15 Landeslisten, davon fünf mit angeschlossenen Direktkandidaturen.

Das Direktmandat konnte Gerda Hövel (CDU) mit 42,52 % erfolgreich verteidigen.

Die Wahlbeteiligung lag mit 65,43 % über dem Landesdurchschnitt von 63,11 %.

|-
! Partei
! Direktkandidatur
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 42,52
| 37,95
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 38,31
| 34,70
|-
|data-sort-value="3"| GRÜNE
| 
| 8,57
| 9,38
|-
|data-sort-value="4"| FDP
| 
| 6,56
| 7,95
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE.
| 
| 4,04
| 3,75
|-
|data-sort-value="6"| AfD Niedersachsen
|
|
| 4,28
|-
|data-sort-value="9"| BGE
|
|
| 0,09
|-
|data-sort-value="13"| DM
|
|
| 0,09
|-
|data-sort-value="16"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,23
|-
|data-sort-value="17"| LKR Niedersachsen
|
|
| 0,02
|-
|data-sort-value="18"| ÖDP
|
|
| 0,10
|-
|data-sort-value="19"| Die PARTEI
|
|
| 0,48
|-
|data-sort-value="20"| Tierschutzpartei
|
|
| 0,69
|-
|data-sort-value="21"| PIRATEN
|
|
| 0,19
|-
|data-sort-value="22"| V-Partei³
|
|
| 0,11
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Melle keine Einzelbewerber und sechs Direktkandidaten von Parteien an. Durch Zweitstimme waren weitere fünf Landeswahlvorschläge zu wählen, so dass der Wahlzettel elf Zeilen hatte. Direkt gewählte Abgeordnete ist Gerda Hövel (CDU).

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 47,3
| 38,8
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 35,0
| 30,8
|-
|data-sort-value="4"| GRÜNE
| 
| 10,2
| 13,7
|-
|data-sort-value="3"| FDP
| 
| 3,3
| 10,6
|-
|data-sort-value="20"| PIRATEN
| 
| 2,0
| 2,3
|-
|data-sort-value="5"|  DIE LINKE
| 
| 2,2
| 2,2
|-
|data-sort-value="12"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,6
|-
|data-sort-value="14"| NPD
|
|
| 0,5
|-
|data-sort-value="9"| DIE FREIHEIT Niedersachsen
|
|
| 0,3
|-
|data-sort-value="16"| PBC
|
|
| 0,2
|-
|data-sort-value="6"| Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,0
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Melle sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Ernst-August Hoppenbrock (CDU).

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 48,9
| 46,5
|-
| SPD
| 
| 31,7
| 28,8
|-
| FDP
| 
| 4,7
| 8,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 8,3
| 7,9
|-
| Die Linke
| 
| 5,1
| 5,5
|-
| NPD
|
|
| 0,9
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| 
| 1,3
| 0,6
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,4
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,1
|-
| Demokratische Alternative
|
|
| 0,0
|-
| Republikaner
|
|
| 0,0
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Osnabrück)